Příjmení Hajn může označovat:

 Alva Hajn (1938–1991), český malíř a sochař
 Alois Hajn (1870–1953), novinář, publicista a překladatel
 Antonín Hajn (1868–1949), politik za Československou národní demokracii
 Jan Hajn (1923–2006), malíř porcelánu a keramiky a fotograf
 Jaroslav Hajn (1919–2003), politik za Komunistickou stranu Československa
 Miroslav Hajn – více osob
 Petr Hajn (* 1935), právník a vysokoškolský pedagog

Podobné příjmení 
 Hein

Externí odkazy 
 

Česká příjmení